Осман Османоглу:
 Османоглу, Осман Селахаддин (род. 1940) — сын 41-го главы Дома Османов Али Васиба, единственный (из ныне живущих) потомок сразу двух султанов: Мурада V и Мехмеда V.
 Османоглу, Осман Фуад (1895—1973) — внук султана Мурада V, 39-й глава Дома Османов.